Setea se poate referi la:
 Setea, film românesc din 1960
 Setea, film coreean din 2009